Ptolemeu Filadelfo ou Ptolomeu Filadelfo  foi um nome comum à seguintes figuras históricas do Egito ptolemaico:

 Ptolemeu II Filadelfo — faraó entre 281 e 246 a.C.

 Ptolemeu XIV — faraó entre 47 e 44 a.C.; conhecido como Ptolemeu Filópator Filadelfo («Ptolemeu, amigo do pai, amigo da irmã»)

 Ptolemeu Filadelfo (filho de Cleópatra) (36-29 a.C.) — filho de Cleópatra VII e Marco António

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história